Lill-Krokvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Krokvattnet, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (1,17 km²)
Lill-Krokvattnet, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (11,7 ha)

Se även
Lilla Krokvattnet
Krokvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn